Леонид Рафаилович Шершер () — советский поэт, военный корреспондент, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Леонид Рафаилович Шершер родился в 1916 году в Одессе в семье служащего. С детства писал стихи, некоторые из которых печатались в «Пионерской правде». В 1935 году поступил на филологический факультет московского Института истории, философии и литературы. В 1940 году по окончании института был призван в Армию. Служил в артиллерийском полку, затем в театре. После начала Великой Отечественной войны добился перевода в действующую армию. В августе 1941 года стал военным корреспондентом газеты авиации дальнего действия «За правое дело». Затем был назначен инструктором-литератором в 3-ю авиационную дивизию дальнего действия. Продолжал писать стихи, очерки, рассказы для «Известий», «Комсомольской правды», «Нового мира». Неоднократно участвовал в боевых вылетах. Награждён медалью «За боевые заслуги».

По данным ОБД «Мемориал» политрук Леонид Рафаилович Шершер погиб в авиационной катастрофе 30 августа 1942 года.

Шершер летал с экипажами А. И. Молодчего и Д. В. Чумаченко. Чумаченко высказывался о Шершере: «Ну, этот корреспондент хуже всякой бомбы. Он не понимает, что на цели разворот — это явная смерть. А ему — разворачивайся. Он будет смотреть, а ты — седеть». Погиб вместе с генерал-майором Новодрановым. Похоронен в поселке Монино.

Примечания

Источник 

Русские поэты
Политработники Великой Отечественной войны